Draps peut désigner le pluriel de drap

Draps est un patronyme, qui peut renvoyer au métier de drapier.

Patronyme

Draps
Willem Draps (1952-), homme politique belge.